Termin  ima više značenja.

 Kapsantin/kapsorubinska sintaza, enzim
 Karakas, oznaka grada